Ribas kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Ribas (freguesia i Portugal), Braga, Celorico de Basto,

Spanien 

 Ribas de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar